Grafik har flere betydninger:
 Grafik (teknik) – forskellige former for teknik, som anvendes til visuel fremstilling.
 Grafik (produkt) – visse former for visuel fremstilling, eksempelvis en nyhedsgrafik.
 Computergrafik – en gren inden for datalogien der beskæftiger sig med at generere  eller ændre digitale billeder ved anvendelse af en computer.

Se også:
 Grafiker  – generel titel for en der for eksempel arbejder som layouter, illustrator,  bogtilrettelægger, desktopper, dtp'er, computergrafiker, multimediedesigner, nyhedsgrafiker, art  director (AD'er), rentegner eller reklametegner.